Il doppio dell'American Express - TED Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Frederico Gil e Filip Prpic erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Leoš Friedl e Dušan Vemić hanno battuto in finale Brian Battistone e Andreas Siljeström 7-6(6), 7-6(3).

Teste di serie 

 Philipp Marx /  Igor Zelenay (primo turno)
 Leoš Friedl /  Dušan Vemić (campioni)

 Tomasz Bednarek /  David Škoch (primo turno) 
 Marc Gicquel /  Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Note 
 

American Express - TED Open 2010